De Challenge Mallorca 2007 werd gehouden van 11 tot en met 15 februari in Spanje, op het eiland Mallorca. Eindwinnaar werd de Spanjaard Luis León Sánchez van Caisse d'Epargne.

Etappe-overzicht

Algemeen klassement

Trofeo Mallorca

Trofeo Cala Millor-Cala Bona

Trofeo Pollença

Trofeo Soller

Trofeo Calvia

Externe link 
Officiële website - Editie 2007

2007
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007